

Persone 
 René Duguay-Trouin – famoso corsaro e ammiraglio francese, commendatore dell'Ordine di San Luigi

Navi 
Nove navi della Marine nationale hanno portato il nome di Duguay-Trouin:
 Duguay-Trouin (vascello 1781) – vascello da 74 cannoni varato nel 1781 e radiato nel 1793
 Duguay-Trouin (vascello 1800) – vascello da 74 cannoni, varato nel 1800, catturato dai britannici alla battaglia di Trafalgar e ribattezzato HMS Implacable
 Duguay-Trouin (vascello 1813) – vascello da 74 cannoni varato nel 1813 e radiato nel 1824
 Duguay-Trouin (vascello 1860) – vascello da 90 cannoni varato nel 1860 e radiato nel 1873
 Duguay-Trouin (incrociatore 1873) – incrociatore corazzato varato nel 1873 e radiato nel 1899
 Duguay-Trouin (incrociatore 1900) – incrociatore-nave scuola varato nel 1900, trasformato in nave ospedale nel 1914 e radiato nel 1920
 Duguay-Trouin (incrociatore 1923) – incrociatore leggero della classe omonima, varato nel 1923 e radiato nel 1952
 Duguay-Trouin (D 611) – fregata anti-sottomarino della classe Tourville (F67), varata nel 1973 e radiata nel 1999
 Duguay-Trouin (...) – sottomarino nucleare d'attacco della Classe Barracuda, in costruzione

Altro 
 Rue Duguay-Trouin – una via del VI arrondissement di Parigi